Cooper Site bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Cooper Site (Connecticut), NRHP-Nr. 87001224
 Cooper Site (Minnesota), NRHP-Nr. 70000299